Тама́ра Исаа́ковна Дува́н (1896, Киев — ?) — российская и немецкая .

Биография 
Родилась в 1896 году в Киеве в семье актёра и театрального предпринимателя Исаака Эзровича Дувана-Торцова (1873—1939). Актриса, певица

Дебютировала на сцене в 1916 году на открытии Второй студии МХТ, сыграв роль гимназистки Руси в спектакле по пьесе З. Н. Гиппиус «Зелёное кольцо». Роль отца главной героини была исполнена И. Э. Дуваном-Торцовым. 

Известна её роль в Пиковой даме (1916) Якова Протазанова. 

В 1919—1930 годах была замужем за актёром Василием Вронским. Жила и работала в Германии, где вместе с мужем снималась в кино. В 1923 году чета оказалась в Болгарии, затем в Румынии. Разочаровавшись в своей жизни с Вронским, выступлениями в провинциальных городах и местечках, бросила мужа и бежала со своим любовником, богатым бессарабским помещиком Богасовым, в Париж, где её следы затерялись.

Фильмография

Примечания